

Patronyme 

 Bernard Valcourt (1952-), homme politique canadien ;
 Jean Valcourt (1905-1969), acteur français.

Toponyme 

 Valcourt, ville du Québec ;
 Valcourt, canton du Québec ;
 Valcourt, commune française de la Haute-Marne.

Voir aussi 

 (23115) Valcourt, astéroïdes